Пандольфо да Полента (; умер в 1347 году) — сеньор Равенны и Червии в 1346—1347 годах из гвельфского рода да Полента.

Биография 
Пандольфо был одним из сыновей Остасио I да Полента, сеньора Равенны и Червии. В 1346 году он унаследовал от отца власть вместе со старшими братьями — Бернардино I и Ламберто II. Но уже через год старший из братьев, Бернардино, отправил двух остальных в заточение в Червии, где они вскоре умерли от голода.

Литература 
 P. Litta. Famiglie celebri d'Italia. Da Polenta Signori di Ravenna. Torino, 1835.
 M. Tabanelli. L'aquila da Polenta: storia della famiglia da Polenta. Faenza, Fratelli Lega, 1974.

Да Полента
XIV век в Италии
Умершие в 1347 году
Персоналии по алфавиту